Кампучи́йские наро́дно-революцио́нные вооружённые си́лы (, ) — официальное наименование регулярных вооружённых сил Камбоджи (Народной республики Кампучия) в период провьетнамского режима Хенг Самрина. Сформированы вскоре после начала вьетнамского вторжения в Камбоджу 1978—1979 гг. Принимали активное участие в кампучийско-вьетнамском конфликте; в 1978—1991 гг. вели вооружённую борьбу с силами Коалиционного правительства Демократической Кампучии (КПДК).

В 1989 году были переименованы в Камбоджи́йские наро́дные вооружённые си́лы (, ), сохранив командную структуру, но изменив символику и знаки различия. После восстановления монархии в 1993 году были преобразованы в современные вооружённые силы Камбоджи.

Знаки различия

См. также 
 Революционная армия (газета)
 Революционная армия Кампучии
 Национальная армия Демократической Кампучии

Вооружённые силы исторических государств
Исчезли в 1993 году
Военная история Камбоджи
Вооружённые силы Камбоджи